Összesen 23 (38) epizódból áll. Az első része a "Nega-Timmy / Az első szerelem" és a legutolsó a "Tündérbálvány" volt. Amerikában 2005. február 14. és 2006. november 25. között futott.

Epizódok

Amerikai rajzfilmsorozatok